Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–3. Досягнувши фіналу, Села стала шостою серед жінок після Морін Конноллі, Маргарет Корт, Кріс Еверт, Мартіна Навратілова і Штеффі Граф, які досягнули фіналів усіх чотирьох турнірів великого шолома за один календарний рік.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1992 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1992 у жіночому тенісі
1992 в американському спорті